Нойер () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Нойер, Мануэль (род. 1986) — немецкий футболист, вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии.
 Нойер-Маркт — одна из старейших площадей в Вене.